TARS steht für:
 Transporturi Aeriene Româno-Sovietice, der frühere Name der rumänischen Fluggesellschaft TAROM
 Tethered Aerostat Radar System, amerikanisches Radar-Überwachungssystem

siehe auch
 Tårs